

Astronomia 
 3232 Brest – asteroide scoperto nel 1974

Geografia

Bielorussia 
 Brėst – città capoluogo del vobłasć omonimo, in passato nota come Brest Litovsk
 Regione di Brėst – regione bielorussa
 Distretto di Brėst – distretto della regione di Brėst

Croazia 
 Brest – accezione croata della frazione di Olmeto del comune di Lanischie

Francia 
 Brest – città del dipartimento di Finistère, in Bretagna
 Arrondissement di Brest – arrondissement del dipartimento di Finistère, in Bretagna

 Bulgaria 
 Brest – comune del distretto di Kjustendil
 Brest – comune del distretto di Pleven

 Rep. Ceca 
 Břest (in tedesco Briest) – comune del Distretto di Kroměříž, nella Regione di Zlín (Moravia)

 Germania 
 Brest – Comune del circondario di Stade, in Bassa Sassonia

 Macedonia del Nord 
 Brest – frazione di Čučer-Sandevo nella Regione di Skopje
 Brest – frazione di Makedonski Brod nella Regione Sudoccidentale
 Brest – frazione di Štip nella Regione Orientale

 Polonia 
 Brześć Kujawski (in tedesco Brest) – comune del Distretto di Włocławek, nel Voivodato di Cuiavia-Pomerania

 Slovenia 
 Brest – frazione del comune di Ig, nella Slovenia Centrale.

 Persone Fabius Brest – pittore francese Harold Brest – criminale statunitenseMartin Brest – regista statunitense

 Sport 
 Stade Brestois 29 – squadra calcistica francese
 Dinamo Brest – squadra calcistica bielorussa

 Altro BREST – progetto di reattore nucleare al piombo russo in fase di dimostrazioneQuerelle de Brest – film del 1982 diretto da Rainer Werner Fassbinder
 Trattato di Brest-Litovsk – trattato del 1918 che prende il nome dalla città bielorussa in cui venne siglato